Фракция (от ) означава дял, част от нещо. Може да се отнася за някое от следните понятия.
 фракция в химията – група от частици с общ химичен състав, размери, плътност или друго свойство
 фракция в политиката („крило“) – група от хора в организация, обединени от общи възгледи
 фракция в Италия () – териториално откъсната част от общината
 „Фракция“ – кратък американски комикс сериал от 2004 г.

Източници